Klausgraben heißen folgende Gewässer:

 Klausgraben (Bisamberg), kleiner Bach in Bereich der Donau an der nördlichen Stadtgrenze von Wien zu Niederösterreich
 Klausgraben (Enns), Gerinne zur Enns bei Losenstein, Oberösterreich
 Klausgraben (Klausbach), Zufluss des Klausbachs in Reit im Winkl, Bayern
 Klausgraben (Lammer), vom Tennengebirg bei Abtenau, Land Salzburg (Winnerfall)
 Klausgraben (Lattenbach), linker Oberlauf des Lattenbachs (zur Ramsauer Ache) im Gemeindegebiet von Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Klausgraben (Liesing), linker Zufluss des Liesingbachs in Wien
 Klausgraben (Nahe), rechter Zufluss der Nahe auf der Grenze der Gemeinde Frauenberg zur Stadt Idar-Oberstein, beide im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Klausgraben (Prien), rechter Zufluss der Prien in Hainbach, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Klausgraben (Salzabach), im Dachsteinmassiv zum Salzastausee, Steiermark

Siehe auch:
 Klausbach